De acordo com a Numerologia, o Número de Expressão revela habilidades, aptidões e oportunidades que estão em sintonia com quem a pessoa é, e que podem lhe proporcionar mais satisfação.

Ver também 
 11:11 (numerologia)
 Numerologia
 Número de Impressão

Numerologia